L'espressione sistema pentavocalico (5 suoni vocalici) può indicare:

 il sistema pentavocalico siciliano
 il sistema pentavocalico spagnolo